Piotr Krakowski – historyk sztuki
 Piotr Krakowski – muzyk
 Piotr Krakowski – piłkarz